Лос Ваље има више значења:

 Лос Ваље (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Ваље (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику